Velika nagrada Francije 1959 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1959. Odvijala se je 5. julija 1959.

Dirka 

|-
! 1
| 24
|  Tony Brooks
| Ferrari
| 50
| 2:01:26,5
| 1
| 8
|-
! 2
| 26
|  Phil Hill
| Ferrari
| 50
| + 27,5 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 8
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 50
| + 1:37,7
| 2
| 4
|-
! 4
| 22
|  Olivier Gendebien
| Ferrari
| 50
| + 1:47,5
| 11
| 3
|-
! 5
| 12
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 50
| + 1:47,7
| 10
| 2
|-
! 6
| 44
|  Ron Flockhart
| BRM
| 50
| + 2:05,7
| 13
|  
|-
! 7
| 6
|  Harry Schell
| BRM
| 47
| +3 krogi
| 9
|  
|-
! 8
| 40
|  Giorgio Scarlatti
| Maserati
| 41
| +9 krogov
| 21
|  
|-
! 9
| 42
|  Carel Godin de Beaufort
| Maserati
| 40
| +10 krogov
| 20
|  
|-
! 10
| 38
|  Fritz d'Orey
| Maserati
| 40
| +10 krogov
| 18
|  
|-
! 11
| 14
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 36
| +14 krogov
| 8
|  
|-
! DSQ
| 2
|  Stirling Moss
| BRM
| 42
| Diskvalifikacija
| 4
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jean Behra
| Ferrari
| 31
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 16
|  Roy Salvadori
| Cooper-Maserati
| 20
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 28
|  Dan Gurney
| Ferrari
| 19
| Hladilnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 34
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 14
| Kolo
| 15
|  
|-
! Ods
| 18
|  Ian Burgess
| Cooper-Maserati
| 13
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 10
|  Masten Gregory
| Cooper-Climax
| 8
| Okvara
| 7
|  
|-
! Ods
| 32
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 7
| Hladilnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 20
|  Colin Davis
| Cooper-Maserati
| 7
| Puščanje olja
| 17
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jo Bonnier
| BRM
| 6
| Motor
| 6
|  
|-
! DNS
| 36
|  Azdrubal Fontes
| Maserati
|  
|  
|  
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1959
1959